Le tournoi de Madras est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250, se dispute du 4 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Autrichien Andreas Haider-Maurer, de l'Indien Yuki Bhambri, du Serbe Janko Tipsarević et du Taïwanais Lu Yen-hsun. Kevin Anderson renonce quant à lui à disputer son premier match en milieu de compétition.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Luca Vanni, Austin Krajicek, Daniel Gimeno-Traver et Jan-Lennard Struff.
 Stanislas Wawrinka remporte cette édition pour la  consécutive face au jeune Borna Ćorić (6-3, 7-5). Il s'agit du  pour le Suisse et de la première finale disputée par le Croate sur le circuit ATP.
 En double, Oliver Marach et Fabrice Martin s'imposent pour la première fois ensemble face à Austin Krajicek et Benoît Paire sur le score de 6-3, 7-5. Il s'agit du  pour l'Autrichien et du  pour le Français sur le circuit ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madras
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2016
Madras
Sport en Inde en 2016
Tennis en janvier 2016